Der Kanton Blâmont war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Lunéville, im Département Meurthe-et-Moselle und in der Region Lothringen; sein Hauptort war Blâmont, Letzter Vertreter im Generalrat des Départements war von 2011 bis 2015 Philippe Colin.

Der Kanton Blâmont war 236,17 km² groß und hatte 1999 5.350 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 22 Einwohnern pro km² entsprach. Er lag im Mittel auf 273 Meter über dem Meeresspiegel, zwischen 230 m in Vaucourt und 364 m in Frémonville.

Lage 
Der Kanton lag im Südosten des Départements Meurthe-et-Moselle an dessen Ostgrenze.

Geschichte 
Der Kanton war anfangs ein Teil des Départements Meurthe. Nach dem Frieden von Frankfurt als Abschluss des Krieges von 1870–71 blieb der Kanton französisch und war jetzt Teil des Départements Meurthe-et-Moselle. Seit damals umfasst der Kanton auch die vorher zum Kanton Réchicourt-le-Château gehörenden Gemeinden Avricourt und Igney, die als einzige dieses Kantons nicht von Deutschland annektiert wurden.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 33 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Blamont
Aufgelöst 2015